Boger ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Boger ist ein Berufsname und steht für den Bogenschützen.

Namensträger 
 Alfred Boger (1873–1919), deutscher Theaterschauspieler
 Chaim Boger (1876–1963), israelischer Pädagoge und Politiker
 Cyrus Maxwell Boger (1861–1935), US-amerikanischer Homöopath
 Dale L. Boger (* 1953), US-amerikanischer Chemiker
 Hinrich Boger (vor 1450–1505), deutscher Dichter, Theologe und Humanist
 Joshua Boger (* 1951), US-amerikanischer Unternehmer und Chemiker
 Jerome Boger (* 1955), US-amerikanischer NFL-Schiedsrichter
 Thomas Boger (* 1970), deutscher Dirigent und Trompeter
 Wilhelm Boger (1906–1977), deutscher SS-Oberscharführer und Kriegsverbrecher

Siehe auch 
 Böger

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname